Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia:

W Polsce
 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Młynach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Oławie
 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu
 Kościół i klasztor Franciszkanów w Sanoku
 Bazylika kolegiacka Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach
 Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

Na świecie
 Kościół Nostra Signora della Consolazione w Genui
 Kościół Matki Boskiej Pocieszenia i św. Augustyna oraz klasztor Augustianów w Wilnie

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!